De familie Eugster uit het kanton Appenzell bracht enkele belangrijke politici en predikanten voort:

 Ds. Howard Eugster (1861-1932), predikant en sociaaldemocratische politicus (SP), broer van volgende. Hij was getrouwd met Theodora Eugster-Züst (1860-1938), zondagsschoollerares en diakones.
 Ds. Arthur Eugster (1863-1922), predikant, politicus (FDP) Landammann van Appenzell Ausserrhoden, broer van voorgaande

Externe link
 Diverse wapens gevoerd door de familie Eugster